Wailand ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wailand (1821–1904), österreichischer Miniaturist 
 Georg Wailand (* 1946), österreichischer Journalist und Publizist